Past může být:

 past – zařízení, které obvykle slouží k odchytu nebo lovu zvířat nebo k polapení lidí – léčka, nástraha

v ekonomii
 deflační past
 past na likviditu

v kultuře
 Past (film, 1950) – český film z roku 1950 režiséra Martina Friče
 Past (film, 1995) – americký film z roku 1995
 Past (film, 1999) – britsko-německý film z roku 1999
 
 
 Past (divadelní hra) – divadelní hra francouzského dramatika Roberta Thomase
 Past na kachnu – český film z roku 1978 režiséra Karla Koláře
 Past na kočky – maďarský animovaný film z roku 1986
 Past na muže – šestý díl první epizody seriálu Star Trek
 Past (Star Trek: Nová generace) – šestý díl třetí sezóny seriálu Star Trek: Nová generace
 Past na rodiče – film z roku 1998
 Past na žraloka – animovaný film
 Ďáblova past – český film z roku 1961 režiséra Františka Vláčila
 Dračí past – americký film z roku 2008
 Skleněná past – americký film z roku 2005
 Smrtonosná past – americký film z roku 1988
 Smrtonosná past 2 – americký film z roku 1990
 Smrtonosná past 3 – americký film z roku 1995
 Smrtonosná past 4 – americký film z roku 2007